Никола́й Иса́ев:
 
 Исаев, Николай Викторович (1975—2002) — российский старший сержант ВВ МВД, Герой России. 
 Исаев, Николай Иванович (1890—1958) — Краснознамёнец.
 Исаев, Николай Семёнович (1912—1950) — советский футболист и хоккеист.